Reis de Pàrtia:
 Artàban I de Pàrtia 214-196 aC 
 Artàban II de Pàrtia 127-124 aC 
 Artàban III de Pàrtia 10-36, 37-39, i 40-42 
 Artàban IV de Pàrtia 80-90 
 Artàban V de Pàrtia 209-226 (a l'Occident)
 Prínceps perses aquemènides: Artàban de Pèrsia, germà de Darios I el Gran
 Altres personatges:
 Artàban (general), general a les ordes de Xerxes I de Pèrsia
 Artàban d'Hircània, assassí de Xerxes I de Pèrsia
 Artàban d'Alexandria, historiador grec
 Artàban de Bactriana, sàtrapa de Bactriana revoltat contra Artaxerxes I
 Artàban, fill de Bagadatu, el jutge persa a Babilònia en temps del rei Darios I de Pèrsia
 Artàban, comandant militar persa a Illa Elefantina el 486 aC que podria ser el mateix que el següent
 Artàban oficial militar persa a Illa Elefantina el 465 aC que podria ser el mateix que l'anterior
 Artàban, oficial reial persa al sud-oest de l'Iran sota el rei Darios I de Pèrsia